Do They Know It's Christmas? – singolo dei Band Aid del 1984
 Do They Know It's Christmas? – singolo dei Band Aid II del 1989, cover dell'omonimo brano dei Band Aid
 Do They Know It's Christmas? – singolo dei Band Aid 20 del 2004, cover dell'omonimo brano dei Band Aid
 Do They Know It's Christmas? – singolo dei Band Aid 30 del 2014, cover dell'omonimo brano dei Band Aid